Smirnoviella unisetosa – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1982 roku przez ukraińskiego zoologa Władysława Monczenkę.

Przypisy 

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1982 roku